Chirocephalidae är en familj av kräftdjur. Chirocephalidae ingår i ordningen gälbladfotingar, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Chirocephalidae 73 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gälbladfotingar
Chirocephalidae